Петрелла (прізвище)

Петрелла-Сальто — муніципалітет у регіоні Лаціо, провінція Рієті.
 Петрелла-Тіферніна — муніципалітет у регіоні Молізе, провінція Кампобассо.
 Монте-Петрелла — гора в провінції Лаціо.

 Petrella — німецький корабель часів Другої світової війни.